Donghua steht für folgende geographische Objekte in China:

 Donghua (Chuxiong) (东华镇), Großgemeinde der Stadt Chuxiong in der chinesischen Provinz Yunnan
 Donghua (Dengfeng) (东华镇), Großgemeinde der Stadt Dengfeng in der chinesischen Provinz Henan
 Donghua (Huating) (东华镇), Großgemeinde im Kreis Huating in der chinesischen Provinz Gansu
 Donghua (Yingde) (东华镇), Großgemeinde der Stadt Yingde in der chinesischen Provinz Guangdong
 Donghua (Pingnan) (东华乡), Gemeinde im Kreis Pingnan im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Donghua (Qingliu) (东华乡), Gemeinde im Kreis Qingliu in der chinesischen Provinz Fujian
 Donghua (Sinan) (东华土家族苗族乡), Nationalitätengemeinde der Tujia und Miao im Kreis Sinan in der chinesischen Provinz Guizhou
 Donghua (Longyou) (东华街道), Straßenviertel im Kreis Longyou in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Donghua (Panlong) (东华街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Panlong in der chinesischen Provinz Yunnan
 Donghua (Qiaoxi) (东华街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Qiaoxi in der chinesischen Provinz Hebei

Sonstige:

 Donghua (Animation) (动画), chinesische Animations- und Zeichentrickfilme und Serien